Влади́мир Васи́льевич Ве́йдле (1 (13) марта 1895, Петербург — 5 августа 1979, Клиши-ла-Гаренн) — литературовед, культуролог, либеральный мыслитель, историк культуры русской эмиграции, поэт.

Биография 
В 1912 году окончил немецкое Реформаторское училище, где преподавание было на немецком языке, за исключением русской истории, Закона Божьего и русской литературы. В этом же году поступил на историческое отделение историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, где специализировался на кафедре всеобщей истории. После окончания обучения в 1916 году был оставлен на кафедре всеобщей истории у профессора И. М. Гревса.

Накануне октябрьских событий 1917 года Вейдле был откомандирован в Пермь в только что основанный университет, где в течение трёх лет (1918—1921) преподавал историю искусства на историко-филологическом факультете Пермского университета; в 1921—1924 годах он преподавал в Петроградском университете, будучи доцентом кафедры истории и западного искусства.

В 1922 году смог выехать из Советской России на четыре с половиной месяца в командировку за границу — в Финляндию и Германию. Вернулся назад с надеждой, что его смогут отпустить за границу вновь, поскольку он вернулся. В июле 1924 года он покинул СССР окончательно: сначала поехал в Финляндию, где жила его мать, а в октябре уехал в Париж, где и прожил до конца своей жизни.

С 1925 по 1952 год преподавал в Свято-Сергиевском Богословском институте, профессор кафедры истории и христианского искусства. Участник собраний «Зелёной лампы» и литературного объединения «Круг». В 1950–70-х годах преподавал в университетах Мюнхена, Нью-Йорка, Принстона, Лондона, Брюгге и др. Публиковался в «Звене», «Последних новостях», «Современных записках», «Числах», «Русских записках», «Круге», «Вестнике РСХД», после Второй мировой войны — в «Новом журнале», «Опытах», «Воздушных путях», «Мостах».

Автор многочисленных эссе по истории русской и европейской литературы и художественной культуры, о судьбах христианского искусства, месте России в духовной истории Европы, а также искусствоведческие статьи, обзоры, литературно-критические и литературоведческие работы, рецензии. Писал также на французском и итальянском языках. На «Радио Свобода» вёл рубрику «Беседы о словах».

До сих пор мало известен в России, хотя в эмиграции был таким же видным представителем русской культуры, как Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов, С. Л. Франк.

28 февраля 2005 — 1 марта 2005 года в рамках Третьего Пермского политического форума проходила Международная научно-практическая конференция «Россия в XX—XXI веках: долгое возвращение в Европу», посвящённая памяти Владимира Васильевича Вейдле.

Сочинения 

 Вейдле В. В. Умирание искусства. П., 1937
 Вейдле В. В. Крещальная мистерия и ранне-христианское искусство// Православная мысль, № 6, 1948
 Вейдле В. В. Вечерний день. N.Y. изд. имени Чехова, 1952, 220 с.
 Вейдле В. В. Родная чужбина // Новый журнал. N.Y. 1977.
 Вейдле В. В. Задача России. N.Y., 1954, 238 с. 2-е изд. 1965.
 Вейдле В. В. Рим. — Paris, 1967.
 Вейдле В. В. Безымянная страна. Paris: YMCA-Press, 1968. — 164 с.
 Вейдле В. В. После «Двенадцати». Приношение кресту на могиле Александра Блока. Paris, YMCA-Press, 1973. — 68 с.
 Вейдле В. В. О поэтах и поэзии. Paris: YMCA-Press, 1973. — 204 с.
 Вейдле В. В. «Зимнее солнце. Из ранних воспоминаний». Washington: Viktor Kamkin Inc, 1976
 Вейдле В. В. «На память о себе». Стихотворения 1918—1925 и 1965—1979. Париж, Издательство «Рифма», 1979.
 Вейдле В. В. Умирание искусства: Размышления о судьбе литературного и художественного творчества / Предисл, подг. текста и примеч. И. А. Доронченкова. — СПб: Axioma, 1996. — 332 с. — (Классика искусствознания).
 Вейдле В. В. Умирание искусства / Сост. В. М. Толмачев. — М.: Республика, 2001. — 447 с. — (Прошлое и настоящее).
 Вейдле В. В. Воспоминания / Вступ. ст., публ. и коммент. И. Доронченкова // Диаспора: новые материалы. СПб., 2001. Вып. 2. C. 24-153.
 Вейдле В. В. Эмбриология поэзии: Статьи по поэтике и теории искусства. / Сост., комм. и послесл. И. А. Доронченкова. — М.: Языки славянской культуры, 2002. — 456 с. — (Studia philologica).

Примечания

Литература 
 Шмеман А. Памяти В. В. Вейдле // Вестник РСХД. — 1979, № 129
 Иваск Ю. В. В. Вейдле // Новый журнал. — 1979. — № 136
 Соколов М. Н. «Неэстетическая теория искусства» Владимира Вейдле // Культурное наследие российской эмиграции, 1917—1940: В 2 кн. — , 1994. Кн. 2. — С. 288—297.
 Толмачев В. М. Поэт и поэзия в литературной критике В. Вейдле // Социальные и гуманитарные науки. Зарубежная литература: Реферативный журнал. Серия 7: Литературоведение. — , 1995. — № 4. — С. 73—89.
 Бережкова С. Б. И. А. Бунин в цикле радиопередач В. В. Вейдле «Писатели русского Зарубежья» (радио «Свобода», 1972—1973 гг.) // И. А. Бунин и русская литература конца XX века. — , 1995. — С. 254—257.
 Доронченков И. А. «Поздний ропот» Владимира Вейдле // Русская литература. — 1996. — № 1. — С. 45—128.
 Поляк Г. О Вейдле с отступлениями // Новый журнал. — 1996. — Кн. 203/204. — С. 380—393.
 Петрицкий В. А. От безымянной страны к возрожденной России: (П. Б. Струве и В. В. Вейдле — взгляд из русского Зарубежья на будущее России и отечественной культуры) // Наука и культура Русского Зарубежья. — , 1997. — С. 42—50.
 Артановский С. Н. Люди эмиграции: Владимир Вейдле // Наука и культура Русского Зарубежья. — , 1997. — С. 50—55.
 Aucouturier M. Поэт и критик: Борис Пастернак и Владимир Вейдле // Revue des etudes slaves. — Paris, 1998. — Vol.70, fasc 3. — P. 685—697.
 Поляк Г. О Владимире Васильевиче Вейдле с некоторыми отступлениями // Звезда. — 1998. — № 4. — С. 179—185.
 Колкер Ю. Архаист, оказавшийся новатором: Памяти Владимира Вейдле (1895—1979) // Русская мысль. — 1999. — № 4288. — С. 14.
 Письмо В. В. Вейдле И. М. Гревсу 1920 г / Подгот. А. В. Свешников // Археографический ежегодник. 1999. — , 2000. — С. 364—368.
 Некрасов А. П. Философско-эстетические воззрения В. В. Вейдле: Диссертация… канд. филос. наук: 09.00.03. — , 2000.
 Гордиенко Т., Бережкова С. Пятнадцать современников: Радиопередачи В. В. Вейдле о писателях русского зарубежья (радио «Свобода», 1972—1973 годы) // Вопросы литературы. — 2000. — № 5. — С. 314—328.
 Муренина Е. К. Личность и творчество Пушкина в свете концепции европейского единства В. В. Вейдле // Филология. — Саратов, 2000. — Вып. 5. — С. 191—198.
 Бочаров С. Г. «Европейская ночь» как русская метафора: Ходасевич, Муратов, Вейдле // Диалог культур — культура диалога. — , 2002. — С. 350—364.
 «Откликаюсь фрагментами из собственной биографии…»: Эпизод переписки Г. П. Струве и В. В. Вейдле / Публ., подгот. текста, предисл. и коммент. Е. Б. Белодубровского // Новый мир. — 2002. — № 9. — С. 133—142.
 Фоминых Т. Н. Живопись словом: библейские образы в романе В. Вейдле «Белое платье» // Библия и национальная культура. — Пермь, 2004. — С. 265—268.
 Фоминых Т. Н. «Мариводаж» В. Вейдле // XVIII век: искусство жить и жизнь искусства. — , 2004. — С. 431—440.
 Ушакова О. М. Концепция европейской культуры в работах В. В. Вейдле // Франция — Россия: Проблемы культурных диффузий. — Тюмень, 2008. — Вып. 2. — С. 164—170.
 
 Фоминых Т. Н. Венеция в стихах В. В. Вейдле // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. — Пермь. 2013. — Вып. 2 (22). — С. 126—131.
 Табункина И. А. В. В. Вейдле и Пермский университет // Мировая литература в контексте культуры: Сб. материалов VII междунар. науч. конф. «Иностр. яз. и лит. в контексте культуры», посвящ. 115-летию со дня рождения В. В. Вейдле (23 апр. 2010 г.), и всерос. студ. науч. конф. (27 апр. 2010 г.) / Перм. гос. ун-т; Общ. ред. и сост. Н. С. Бочкарева, И. А. Табункина. — Пермь, 2010. — 190 с.

Ссылки 
 Некрасов А. Новое западничество Вейдле // Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека».
 Вейдле, Владимир Васильевич // Энциклопедия «Кругосвет».
 Вейдле В. После «Двенадцати»: приношение кресту на могиле Александра Блока.
 «Победить в себе варвара» // Lenta.ru, 5 апреля 2015.
Архив Вейдле в Колумбийском универстите, Бахметевская коллеквция
Интервью с В. Вейдле (аудиозапись) 

Искусствоведы Франции
Русские поэты первой волны эмиграции
Литературоведы Франции
Преподаватели историко-филологического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Персоналии:Радио «Свобода»
Мемуаристы русского зарубежья
Русские эмигранты первой волны во Франции